La confiteria Tarragó i Bohigas va ser un negoci del Raval de Barcelona, actualment desaparegut.

Joan Bohigas i Andreu, natural de Sant Feliu Sasserra, regentava una botiga de pastes de sopa i ultramarins al núm. 17 del carrer de Sant Pere Mitjà, i es va casar amb Mercè, filla de Domènec Tarragó i Soler, que tenia un establiment de sucre perlat, xarops refrescants i altres articles de confiteria al carrer de la Cendra, 26.

El 1885, Tarragó va fer construir una casa de planta baixa i dos pisos al núm. 34 del mateix carrer, segons el projecte del mestre d'obres Josep Torres i Ferran. Aquest edifici, a més d'acollir el negoci familiar, seria el domicili de la parella, que el 1886 van ser pares del nadó Pere Bohigas i Tarragó. El 1889, la família va fer construir una casa-fàbrica de planta baixa i pis a la finca veïna del carrer de la Riera Alta, 61 (27 antic), projectada pel mestre d'obres Isidre Reventós i Amiguet i que seria la nova seu del negoci Tarragó i Bohigas.

Com a industrial innovador, Bohigas va registrar el 1891 la patent d'un succedani del cafè que es deia «cafè New York». Cap al 1893, sogre i gendre es van separar, i el 1894 Tarragó va obrir la fàbrica de xarops Tarragó i López al carrer del Roser, 39, de la que no se'n tenen notícies més enllà de 1896. Així, Bohigas va quedar en solitari al capdavant de la fàbrica de sucre perlat, xarops i orxates del carrer de la Riera Alta: GRAN FÁBRICA DE AZUCAR CANDI JARABES Y HORCHATAS REFRESCANTES de JUAN BOHIGAS FUNDADA EN 1841. Elaboración de pastillas de goma, grajeas y almendras. Agua de azúcar simple y compuesta. Pastelería y completo y abundante surtido de comestibles; salchichón de San Felio Saserra, quesos, mantecas, etc., etc. Torrefacción diaria de café por un procedimiento especial que conserva todo el aroma del mismo. Se expende al por mayor y menor. Calle Riera Alta, núm. 61 BARCELONA

Poc després, Bohigas va obrir una confiteria-pastisseria al núm. 4 del carrer de Pelai, i el 1898 va endegar la reforma de la casa-fàbrica de la Riera Alta per a transformar-la en un edifici d'habitatges de planta baixa i cinc pisos, segons el projecte del mateix Reventós. El 1901 va traspassar el negoci de confiteria, drogueria i ultramarins a Josep Vilardell i va traslladar l'activitat productiva a l'establiment de Pelai.

Uns anys després, cap el 1904, l'establiment va passar a mans d'Alfons Vilarasau, que regentava la Pasteria Inglesa al núm. 6 bis, especialitzada en «lunchs» (dinars).

Referències

Bibliografia 
 
 

Tarragó i Bohigas
Empreses d'alimentació de Catalunya
T